Ion har flere betydninger:
 Ion – et elektrisk ladet molekyle eller atom.
 Ion (drengenavn) – et udenlandsk drengenavn.
 Ion (brugergrænseflade) – en grafisk brugerflade til pc.
 Ion (Platon) – en dialog af Platon
 Ion (Euripides) – en tragedie af Euripides

Se også
 Jon – en anden stavemåde